Gory Yereymentau (kazakiska: Ereymentaū) är en bergskedja i Kazakstan. Den ligger i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Astana.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Berg i Kazakstan
Berg i Kazakstan 200 meter över havet eller högre
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll